Die Schweizer Meisterschaften im Biathlon 2013 fanden am 23. und 24. März 2013 im Nordischen Zentrum (Espace Nordique) La Lécherette/Les Mosses der Gemeinde Ormont-Dessous statt. Sowohl für Männer als auch für Frauen wurden Wettkämpfe im Sprint und im Massenstart ausgetragen. Die Titelkämpfe bildeten zusammen mit dem Finale der RUAG Kids Trophy und einem U16-Standard-Massenstart den Saisonabschluss, nachdem sie wegen bautechnischer Verzögerungen von Lenzerheide in die Waadtländer Voralpen verlegt werden mussten. Aufgrund geringer Teilnehmerzahlen wurde die Medaillenvergabe für Seniorinnen (1991 und älter) und Juniorinnen (1992/1993) im Gegensatz zur Blumenzeremonie kombiniert.

Männer

Sprint 10 km

Junioren (1992/1993)

Jugend (1994 und jünger)

Massenstart 15 km 

Serafin Wiestner gewann den RUAG Swiss Cup 2012/2013 mit 200 Punkten vor Sébastien Testuz (184 Punkte) und Gaspard Cuenot (177 Punkte).

Junioren (1992/1993) 

Lukas Bieri gewann den RUAG Swiss Cup 2012/2013 mit 233 Punkten vor Pascal Wolf (211 Punkte) und Kevin Russi (198 Punkte).

Jugend (1994 und jünger) 

Severin Dietrich gewann den RUAG Swiss Cup 2012/2013 mit 197 Punkten vor Jules Cuenot (189 Punkte) und Till Wiestner (188 Punkte).

Frauen

Sprint 7,5 km

Jugend (1994 und jünger) 

(*) Gaststarterin

Massenstart 12,5 km 

Irene Cadurisch (SC Maloja) gewann den RUAG Swiss Cup 2012/2013 bei den Seniorinnen mit 120 Punkten vor Selina Gasparin (60 Punkte) und Elisa Gasparin (54 Punkte). Flurina Volken gewann den RUAG Swiss Cup 2012/2013 bei den Juniorinnen mit 231 Punkten vor Patricia Jost (60 Punkte) und Jennifer Schöpfer (SC Flühli, 54 Punkte).

Jugend (1994 und jünger) 

(*) Gaststarterin

Tanja Bissig gewann den RUAG Swiss Cup 2012/2013 mit 207 Punkten vor Sabine di Lallo (198 Punkte) und Anna Knaus (191 Punkte).

Weblinks 

 Offizielle Rangliste Sprint (PDF-Datei; 339 kB)
 Offizielle Rangliste Massenstart (PDF-Datei; 340 kB)
 Offizielle Rangliste RUAG Swiss Cup 2012/2013 (PDF-Datei; 802 kB)

Einzelnachweise 

Schweizer Meisterschaften im Biathlon
Biathlonveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Ormont-Dessous